Схул — пещера на горе Кармель в Израиле. Находится в  к югу от города Хайфа и в  от берега Средиземного моря.

Доисторический участок впервые раскопала Дороти Гаррод летом 1928 года.

В пещере Схул селились попеременно то неандертальцы (до 130 и 65—47 тыс. лет назад), то человек разумный (130—80 и после  лет назад). Пещера была заселена в период среднего палеолита, 200—45 тыс. лет назад. Для Схул IX методами электронного парамагнитного резонанса и урановых рядов получен возраст ок. 131—121 тыс. лет, для Схул II методом урановых рядов получен возраст 32 тыс. лет.

В пещере Схул было обнаружено , большинство из которых в 1932 году нашёл  ().

Неандертальцы из Схула и Кафзеха относятся к более прогрессивной группе ближневосточных гоминид Схул-Кафзех, которые заметно отличаются от более примитивных и похожих на европейских неандертальцев местных находок из пещер Табун, Амуд и Кебара.

Останки, найденные в пещере Схул, вместе с обнаруженными в других пещерах в заповеднике Нахаль-Меарот (Вади-эль-Мугара) и в пещере , были классифицированы в 1939 году  и Теодором Мак-Коуном как вид  — потомок .

Надпяточная кость СхулIV возрастом 100 тыс. лет имеет морфологическое сходство с таранной (надпяточной) костью гоминида из сибирской Байгары возрастом 40,3 тыс. лет. Затылочная кость, обнаруженная на острове Меровский в Саратовской области, сходна с архаичным сапиенсом Схул V.

Две перфорированные бусины из пещеры Схул, изготовленные из раковин моллюска , от 100 до  л. н., считаются самыми древними известными ювелирными украшениями в мире.

Примечания

Ссылки 
 Схул
 Судьба неандертальцев
 Wesley A. Niewoehner: Behavioral inferences from the Skhul/Qafzeh early modern human hand remains
 Схул — Skhul — Мугарет-эс-Схул, Козья пещера; Es-Skhul, Mugharet es-Skhul, Cave of the Kids — АнтропогенезРУ

Палеолит Азии
Пещеры Израиля
Археологические объекты в Израиле
Пещеры — археологические памятники
Находки неандертальцев